Кароль Джеттинг (; , Прессбург (ныне ) — , там же, Австрийская империя) — словацкий путешественник и дипломат, известный как «Братиславский Робинзон Крузо».

Биография 
После преждевременной смерти отца Кароль Джеттинг вынужден был оставить учёбу в гимназии. Вскоре нашёл работу клерка в офисе венского адвоката. Делопроизводство, не прельщало талантливого молодого человека, мечтавшего о путешествиях.

Оставив работу, он отправился в Лондон, искать счастья. В Лондоне его взял на работу банкир, решивший отправить Кароля в Сенегал.

По пути в Африку, его корабль попал в шторм, был повреждён, несколько дней, неуправляемый носился по морю и, наконец, потерпел крушение на берегу острова. Корабль подвергся нападению туземцев, которые ограбили его. К. Джеттинг и несколько его товарищей спаслись на плоту, но вновь потерпели неудачу, налетев на камни, где их схватили работорговцы. Купленному на невольничьем рынке одним евреем, ему удалось связаться с английским посольством, которое с помощью богатого арабского торговца выкупило его.

Под эскортом военных К. Джеттинг прибыл к английскому консулу, где его гостеприимно встретили. Оттуда он отправился в г. Танжер на севере Марокко, и с помощью испанского консула добрался до города Кадис, а оттуда в Лондон. В английской столице быстро распространились слухи о его приключениях и его принял сам король Англии, которому он рассказал о своих злоключениях в Африке. Король назначил его консулом в Марселе, и, казалось, что К. Джеттинг, наконец, обретёт покой. Но приключения его на этом не закончились.

Во время плавания в Марсель, корабль Джеттинга снова попал в шторм, потерял ориентиры и был атакован пиратами. Джеттинг был схвачен и вновь оказался на невольничьем рынке, на этот раз в Тунисе. Там его купил богатый турок Селим. Однажды К. Джеттинг спас жизнь своего хозяина, который, в благодарность за это, дал ему денег и вернул свободу. Однако, воспользовался свободой он недолго. Сын его бывшего хозяина из-за зависти к его состоянию, решил отомстить. С несколькими друзьями он ограбил Джеттинга, и поставил условие освободить его, если тот примет участие в ограблении одного мальтийского судна. Джеттинг, однако, с несколькими своими товарищами по беде — восстал, и вступил в схватку со своими похитителями, но мальтийский корабль затонул.

Джеттинг всё же бежал от них и добрался до необитаемого острова, где прожил, как известный Робинзон, в одиночку девять месяцев. Едой ему служили кокосы. Когда, наконец, он был найден, то отплыл со спасителями в Санто-Доминго. Оттуда Джеттинг добрался до Лондона, и устав от приключений, отклонил предложение новой работы. После короткого пребывания в Лондоне вернулся на родину и прожил остаток мирной жизни в Прессбурге (Братиславе). Умер в 1790 г. Похоронен на кладбище Святого Андрея (Братислава).

В 1797 году вышла книга «Der ungarische Robinson, oder Schicksale und wunderbare Abendteuer Karl Jettings, eines geborenen Ungars» (венг. «A magyar Robinson, avagy Jetting Károly, egy született magyar nagyszerű kalandos életsorsa»; слов. «Uhorský Robinson, alebo Karol Jetting, vynikajúci dobrodružný osud jedného rodeného Uhra»), вызвавшая большой резонанс в Братиславе.

В 1844 году городской совет Братиславы установил новый красивый памятник на месте креста на могиле К. Джеттинга.

Надгробие на его могиле, на котором изображён парусник, является национальным памятником культуры Словакии.

Примечания

Ссылки 
 Bratislava Robinson 
 Bratislavský Robinson. Legenda? Alebo skutočnosť? 

Путешественники XVIII века
Путешественники Словакии
Путешественники Австрии
Дипломаты Словакии